Schukowski steht für:

 Schukowski, russische Stadt
 Militärakademie für Ingenieure der Luftstreitkräfte „Prof. N. J. Schukowski“
 Zhukovskiy (Mondkrater)

Schukowski ist der Familienname folgender Personen:
 Alexandra Wassiljewna Schukowskaja (1842–1899), russische Hofdame
 Grigori Juljewitsch Schukowski (1878–1939), russischer Physikochemiker und Hochschullehrer
 Manfred Schukowski (* 1928), deutscher Lehrer und Verfasser von Werken zu astronomischen Uhren
 Nikolai Jegorowitsch Schukowski (1847–1921), russischer Mathematiker, Aerodynamiker, Hydrodynamiker und Luftfahrtpionier
 Paul von Joukowsky (Pawel Wassiljewitsch Schukowski; 1845–1912), russisch-deutscher Bühnenbildner und Schriftsteller
 Wassili Andrejewitsch Schukowski (1783–1852), russischer Dichter und Übersetzer, Hauslehrer des Zarewitsch

Siehe auch:
 Zuckowski
 Zukofsky
 Żukowski